Pacem in terris (beweging), een katholieke organisatie van "vredespriesters"
 Pacem in Terris (encycliek), een encycliek van paus Johannes XXIII uit 1963